Престол — крісло, що призначене для сидіння монарха, а також одне з означень монархічної влади.
 Престол — у християнських храмах грецького обряду прямокутний столик, розташований у центрі вівтаря.
 Престол — ангел.

Див. також 
 Святий Престол
 Трон (значення)